Katakana je japonska zlogovna pisava. Japonci jo uporabljajo skupaj s pisavo hiragano in kitajskimi pismenkami kandži. 
Katakana se v glavnem uporablja za zapis tujk, na primer za zapis tujih lastnih imen kot so Ana (アナ ana) ali Michael (マイケル maikeru) in tujih geografskih imen, na primer Slovenija (スロベニア surobenia ali novejša različica スロヴェニア surovenia). Katakana se uporablja tudi za zapis onomatopeje in za zapis besed, ki jih želimo poudariti. Sestavljena je iz 48 znakov (skupaj z dvema zastarelima), pri čemer ima vsak znak svojo glasovno ustreznico.

Tabela katakane 

Znaki katakane skupaj s prevodi v latinico (po Hepburnovem sistemu). Redkeje uporabljeni znaki so označeni z rdečo.

Glej tudi 

 iroha, japonska zlogovna abeceda v obliki pesmi.

Pisave
Japonščina